Museu da Energia (São Carlos)
 Museu da Energia de São Paulo

Desambiguações de museus